Franck Louvrier (1968-) ;
 Maurice Louvrier (1878-1954), peintre de l'École de Rouen ;
 Pascaline Louvrier (1971-), nageuse française.

Voir aussi 
 Ouvrier
 Alexandre Martin dit « l’ouvrier Albert »